Кампо Гутијерез има више значења:

 Кампо Гутијерез (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Гутијерез (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику